Gielniów est le nom :

Toponymie
en Pologne
dans la voïvodie de Mazovie
 de la gmina de Gielniów, dans le powiat de Przysucha
 du village de Gielniów, chef-lieu de cette gmina